Rifkin ist der Familienname folgender Personen: 
 Adam Rifkin (* 1966), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jay Rifkin, US-amerikanischer Musikproduzent
 Jeremy Rifkin (* 1945), US-amerikanischer Ökonom und Publizist
 Joel Rifkin (* 1959), US-amerikanischer Serienmörder
 Joshua Rifkin (* 1944), US-amerikanischer Dirigent und Musikwissenschaftler
 Richard Rifkin, US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Ron Rifkin (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler

siehe auch:
 Rivkin